El nombre de Iglesia de Santa María de los Remedios, o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María de los Remedios.

Advocación 
 Virgen de los Remedios;

Iglesias

en Chile 
 Iglesia de la Virgen de los Remedios, templo católico en la localidad de Timalchaca, Región de Arica y Parinacota.

Colombia 
 Nuestra Señora Santa María de los Remedios, Riohacha

en España 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), templo católico en la localidad de Albudeite, Murcia.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), templo católico en la localidad de Antequera, Málaga.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), templo católico en la localidad de Estremera, Madrid.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), antiguo templo católico en la localidad de Guadalajara, Guadalajara.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), templo católico en la localidad de Los Llanos de Aridane (La Palma), Santa Cruz de Tenerife.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), templo católico en la localidad de Yaiza (Lanzarote), Las Palmas.

en Filipinas 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, templo católico en la ciudad de Manila.

en  México 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, templo católico en el pueblo de Banámichi, Sonora.